Детска Евровизия 2016 (на английски: Junior Eurovision Song Contest 2016; на малтийски: Festival tal-Eurovision taż-Żgħar 2016) е 14-о ежегодно издание на конкурса за малки изпълнители на възраст от 9 до 14 години.

История 
Провежда се във Валета, Малта, след като Дестини Чукуниере печели Детски песенен конкурс Евровизия 2015 в София с песента „Not My Soul“ със 185 точки. Това е 2-ри път, когато страната е домакин на конкурса (след 2014).

Финалът се състоя на 20 ноември 2016 г. (за първи път в неделя) в зала „Mediterranean Conference Centre“ в малтийската столица Валета. Участващите страни са 17, като няма дебютиращи страни, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Израел, Кипър и Полша, докато Сан Марино, Словения и Черна гора се оттеглят.

Българският представител е Лидия Ганева, която представя песента „Вълшебен ден“, като завършва на 9-о място със 161 точки.

Победител става грузинската изпълнителка Мариам Мамадашвили с песента „მზეო“ („Мзео“) с 239 точки. Това е трета победа за Грузия (след 2008 г. и 2011 г.). На второ място е Армения с 232 точки, а на трето – Италия. Страната-домакин Малта е на 6-о място със 191 точки.

Участници

Разделени резултати

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт

Вижте също 

 Евровизия 2016

2016
Музикални фестивали в Малта
2016 година
2016 година в Европа